Das Winfield Australian Masters 1986, teils auch Winfield Masters 1986, war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier der Saison 1986/87. Das Turnier wurde vom 30. Juni bis zum 4. Juli 1986 entweder im Parramatta Leagues Club im Stadtteil Parramatta oder im City Tattersalls Club jeweils in der australischen Stadt Sydney ausgetragen. Sieger wurde der Nordire Dennis Taylor, der sich im Finale mit 3:2 gegen den Engländer Steve Davis durchsetzte. Daten über potenziell hohe Breaks sind unbekannt.

Preisgeld 
Erneut wurde das Turnier von Winfield gesponsert. Dabei sank das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr um gut drei Viertel auf 16.000 Pfund Sterling an, die zudem lediglich an den Sieger des Turnieres ausgezahlt wurden.

Turnierverlauf 
In Hinsicht auf den genauen Austragungsort des Turnieres herrscht insofern Unklarheit, als sowohl der Parramatta Leagues Club als auch der City Tattersalls Club – jeweils in Sydney – als ebenjener genannt werden. Im Gegensatz zu den Vorjahren traten nun im Achtelfinale jeweils ein europäischer beziehungsweise ein britischer Profispieler gegen einen australischen Profi- oder Amateurspieler an. Bis einschließlich zum Halbfinale wurde zudem im Modus Best of 3 Frames gespielt, woran sich das Endspiel im Modus Best of 5 Frames anschloss.

Finale 
Schon in der ersten Runde waren sämtliche australische Teilnehmer des Turnieres ausgeschieden, wobei selbst bekanntere Spieler wie Eddie Charlton oder Vorjahresfinalist John Campbell in ebenjener Runde per White-wash verloren. Im Viertelfinale schieden schließlich mit Vorjahressieger Tony Meo und dessen Vorgänger Tony Knowles zwei ehemalige Sieger des Turnieres aus, bevor sich im Halbfinale Dennis Taylor mit seinem dritten White-wash in Folge den Einzug ins Finale sicherte, während Steve Davis den amtierenden Weltmeister Joe Johnson mit 2:1 besiegte und damit insgesamt zwei Frames während des Turnieres abgab.

Vom Endspiel selbst sind keine genauen Ergebnisse überliefert. Bekannt ist, dass in der Neuauflage des Endspiels der Snookerweltmeisterschaft 1985 wie auch damals die Partie im Decider zugunsten des Nordiren Dennis Taylor endete, der somit also das Spiel mit 3:2 und damit auch das Turnier gewann.

Einzelnachweise 

1986
Snookerveranstaltung 1986
Billardturnier in Sydney